Mandu peut désigner :
 Mândû ou Mândûgârh, site fortifié d'Inde construit au , perché à  dans les monts Vindhya, à quelque  de la ville d’Indore dans la région Mâlvâ de Madhya Pradesh.
 Mandu (coréen : ), en Corée, plat coréen dérivé du jiaozi chinois.